Fayetteville es el nombre de varias localidades de los Estados Unidos:
 Fayetteville, en el estado de Alabama.
 Fayetteville, en Arkansas.
 Fayetteville, en Georgia.
 Fayetteville, en Illinois.
 Fayetteville, en Indiana.
 Fayetteville, en Nueva York.
 Fayetteville, en Carolina del Norte.
 Fayetteville, en Ohio.
 Fayetteville, en Pensilvania.
 Fayetteville, en Tennessee.
 Fayetteville, en Texas.
 Fayetteville, en Virginia Occidental.

Marqués de La Fayette